Колосовщина  — топоним:

Беларусь 
 Колосовщина — деревня, Бобовнянский сельсовет, Копыльский район, Минская область.
 Колосовщина — деревня, Каменский сельсовет, Чаусский район, Могилёвская область.